Fiat 124 Spider è la denominazione sotto cui vengono colloquialmente intesi due modelli spider prodotti dalla casa automobilistica torinese FIAT a partire dal 1966, comprendendo inoltre due versioni derivate marchiate Abarth e una versione marchiata Pininfarina.

Il termine 124 Spider, quindi, può essere riferito a:
 Fiat 124 Sport Spider del 1966, e alle derivate:
Fiat 124 Abarth Rally del 1972;
Pininfarina Spidereuropa del 1981.

 Fiat 124 Spider del 2016, e alla derivata:
Abarth 124 Spider del 2016.

Pagine correlate 
Fiat 124
Fiat 124 Sport Coupé